Богданкевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Богданкевич, Лариса Семёновна (род. 1929) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 Богданкевич, Олег Владимирович (1928—2001) — российский учёный-физик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Богданкевич, Станислав Антонович (род. 1937) — белорусский экономист и политический деятель, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь.